Приз «Лучшему бомбардиру» учреждён редакцией газеты «Труд» в 1958 году и вручался самому результативному игроку чемпионата СССР.

Обладатели приза

Предшественники 

Лучшие бомбардиры до 1958 года.

Примечания

Ссылки 

 Обладатели приза «Лучшему бомбардиру»

Футбольные награды в СССР